Název Iliamna může znamenat:

 Iliamna (jezero) – jezero na Aljašce v USA
 Iliamna (okrsek) – okrsek pro sčítání lidu na Aljašce v USA
 Iliamna (sopka) – sopka na Aljašce
 Iliamna (záliv) – záliv na Aljašce
 Iliamna (řeka) – řeka na Aljašce 
 Iliamna – osada na břehu jezera Iliamna, v současnosti má okolo sta obyvatel
 Iliamna (rod) - rod rostlin z čeledi slézovité
Slovo Iliamna bývá považováno za jméno obrovské mytické ryby žijící v jezeře Iliamna. Ta údajně svými čelistmi „dělá“ díry do lodí rybářů na jezeře. Pravděpodobnější vysvětlení je však že slovo pochází z jazyka Athabasků. V tomto jazyce slova mající příponu na vyjadřují vztah k vodě, a slovo Iliamna tedy  pravděpodobně vyjadřuje obrovskou vodní plochu. Přesný význam slova však není jistý.